Dit is de wereldranglijst van februari 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 februari 2011.

Mannen 02